Licencja na wychowanie – polski serial komediowo-obyczajowy w reżyserii Jakuba Miszczaka, emitowany w TVP2 od 3 marca 2010 do 14 kwietnia 2011. Zdjęcia do serialu kręcono we Wrocławiu. Wobec słabych wyników oglądalności TVP2 zdecydowała o wcześniejszym zakończeniu emisji serialu (planowano łącznie 119 odcinków, wyemitowano 101).

Opis fabuły 
Serial o dwóch różnych sposobach wychowywania dzieci. Rodzina Barańskich to rodzina poukładana i z tradycjami, gdzie matka zajmuje się domem i dziećmi, a ojciec zarabia pieniądze. Rodzina Leszczyńskich jest całkiem inna, tutaj nowoczesna matka pracuje, a mąż wychowuje dzieci, cały czas poszukując swojej wymarzonej pracy zawodowej.

Obsada

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011